Bastrup ist der Familienname der folgenden Personen:

 Lars Bastrup (* 1955), dänischer Fußballspieler
 Wayne Bastrup (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler